Julius Rosenbaum ist der Name folgender Personen:

* Julius Rosenbaum (Maler) (1879–1956), deutscher Maler
 Julius Rosenbaum  (Mediziner) (1807–1874), deutscher Mediziner
 Julius Rudolph Rosenbaum (1848–1924), dänischer Maler